Mount Harvey ist der Name folgender Berge:

 Mount Harvey (Antarktika) im Enderbyland
 Mount Harvey (Alberta), Kanada
 Mount Harvey (British Columbia), Kanada